Сентянівка — селище міського типу, Алчевський район, Луганська область.
 Сентянівка — вузлова залізнична станція Луганської дирекції Донецької залізниці.